HMS „Norfolk” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od tytułu księcia Norfolku lub hrabstwa Norfolk w Anglii:

 Pierwszy "Norfolk" był 80-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1693, w 1755 przemianowanym na "Princess Amelia" i zniszczonym w 1757.
 Drugi "Norfolk" był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third-rate) zwodowanym w 1757 i zniszczonym w 1774.
 Trzeci "Norfolk" był krążownikiem ciężkim typu County zwodowanym w 1928 i zezłomowanym w 1950.
 Czwarty "Norfolk" był niszczycielem rakietowym typu County zwodowanym w 1967, sprzedanym do Chile w 1982 i przemianowanym na "Capitán Prat" i zezłomowanym w 2006.
 Piąty "Norfolk" był fregatą rakietową typu 23 (Duke) zwodowaną w 1987, sprzedaną do Chile w 2004 i przemianowaną na "Almirante Cochrane".

Norfolk